Kaddig bezeichnet
 Kaddig (Wacholder), eine Gattung des Gemeinen Wacholder
 Kaddig, bis 1938 Krawno, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Krawno im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen